est la formule brute de plusieurs isomères.

 22-dihydroergocalciférol ou vitamine D4, numéro CAS 
 brassicastérol, numéro CAS